Kungsholm kan syfta på:

 Kungsholms församling – en tidigare församling i Domkyrkokontraktet i Stockholms stift
 Kungsholms församlingshus – en byggnad tillhörande Västermalms församling på Kungsholmen i Stockholm
 Kungsholms baptistkyrka – kyrkobyggnaden för Kungsholms baptistförsamling
 Kungsholms villastad – en villastad i Ulvsunda
 Kungsholms strand – en gata på Kungsholmen
 Kungsholms fort – en militär befästning i Blekinge skärgård
 M/S Kungsholm – flera fartyg
 S/S Kungsholm – ett fartyg

Geografi

Åland 

 Kungsholm (Lemland, Åland), ö, 
 Kungsholm, del av Vandö, Finström, Åland,

Se även
 Kungsholmen (olika betydelser)